Новая Сахча — село в Старосахчинском сельском поселении Мелекесского района Ульяновской области.

География 
Находится на правом берегу Малого Черемшана примерно в 35 км к северо-востоку от районного центра города Димитровград.

История 
В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Новая Сахча Ахтемирово тож, ясашных крестьян, крещеных чуваш, при речке Малом Черемшане, вошло в состав Ставропольского уезда.

На 1900 году село Новая Сахча имелось: церковь, земскую школу, школу грамоты, водяную мельницу, дегтярный завод, люди занимались выделкой полозьев, ведёр и колёс.

В 1910 году в селе было 135 дворов, 876 жителей.

В 1930 году был создан колхоз «Решительный», в 1950 году присоединён к колхозу имени 3-го Интернационала (Старая Сахча).

В 1952 году, из материала ликвидированной местной церкви, в селе Старая Сахча был построен первый клуб.

В 1990-е годы отделение СПХ «Сахча».

Население 

Население составляло 158 человек (чуваши 68 %, русские 32 %) в 2002 году.

Инфраструктура 
В селе имеются фельшерский пункт, магазин, церковь, почтовое отделение.

Примечания 

Населённые пункты Мелекесского района